Ян Алекса́ндрович Ти́горев (; 10 марта 1984, Уссурийск, Приморский край, СССР) — белорусский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Ян Тигорев родился на Дальнем Востоке в Уссурийске, однако в 9 лет переехал с родителями в Жодино. Тигорев начал заниматься футболом в ДЮСШ города Жодино (первый тренер — Леонид Хрипач).

В 2001 году выступал за минское «Динамо-2». За основную команду «Динамо» играл с 2002 по 2007 годы. За это время выиграл с минским клубом медали чемпионата Белоруссии всех достоинств, а также кубок страны.

В 2007 году перешёл в запорожский «Металлург», за который сыграл более 100 матчей. Единственный гол за клуб забил 2 августа 2009 года в ворота «Ильичёвца».

В начале 2011 года в СМИ появилась информация о интересе к футболисту московского «Динамо» и немецкого «Ганновера 96».

2 марта 2011 года футбольный клуб «Томь» достиг принципиальной договорённости о переходе футболиста и на следующий день Тигорев подписал контракт с томским клубом сроком на 2,5 года. Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. Сам футболист так прокомментировал свой переход: «В июне этого года у меня истекал срок действия контракта. Возникло желание сменить клуб, а возможно, и чемпионат. Так что „Томь“, сделавшая выгодное во всех отношениях предложение, оказалась как нельзя кстати».

Дебют футболиста в чемпионате России состоялся 14 марта 2011 года, когда «Томь» на выезде уступила нижегородской «Волге» со счётом 0:2. На старте чемпионата России 2011/12 стал лучшим футболистом лиги по количеству выигранных единоборств и удачных отборов мяча, однако в матче 12 тура с московским «Локомотивом» получил серьёзную травму: обследование выявило разрыв внутреннего мениска, передней крестообразной и боковой связок правого коленного сустава. Таким образом, футболист выбыл из строя как минимум на полгода.

29 декабря 2011 года на правах свободного агента заключил контракт с московским «Локомотивом» сроком на 3,5 года. Тигорев редко попадал в состав из-за конкуренции с Дмитрием Тарасовым и потому, что считается легионером, и поэтому контракт с ним решили не продлевать.

22 июля 2015 подписал контракт с минским «Динамо». Сезон 2015 сложился для полузащитника неудачно. Из-за травм Ян редко выходил на поле. Сыграл 1 матч на групповом этапе Лиги Европы (2015/16). Сезон 2016 Тигорев начал игроком стартового состава минчан, причём в роли центрального защитника. Однако уже в третьем официальном матче сезона получил травму (против «Торпедо-БелАЗ», Кубок Беларуси 2015/16). Больше Ян за минский клуб не играл. В июне по соглашению сторон контракт полузащитника с клубом был разорван (до его окончания оставался один месяц).

Осенью 2016 футболист сообщил, что завершает карьеру.

В мае 2017 года дебютировал в пляжном футболе в составе борисовской команды БАТЭ.

В сборной 
С 2004 по 2006 год провёл 15 матчей за молодёжную сборную Белоруссии.

В главной сборной страны дебютировал 12 ноября 2005 года в товарищеском матче против сборной Латвии.

Принимал участие в отборочных турнирах к Евро 2008 и Евро 2012.

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 35 матчей / 1 гол; 15 побед, 5 ничьих, 15 поражений.

Достижения

Командные 
 «Динамо»
 Чемпионат Белоруссии
  Чемпион: 2004
  Серебряный призёр (2): 2005, 2006
  Бронзовый призёр: 2003
 Кубок Белоруссии
  Обладатель: 2002/03

 «Локомотив»
Чемпионат России
  Бронзовый призёр: 2013/14
  Обладатель Кубка России: 2014/15

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Динамо» (Минск)
 Профиль на официальном сайте «Томи»
 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки в пляжный футбол Белоруссии
Игроки ПФК БАТЭ